Шеншин — дворянская фамилия:

 Шеншин, Александр Алексеевич (1890—1944) — русский композитор и искусствовед
 Шеншин, Афанасий Афанасьевич (1820—1892) — русский поэт, большую часть жизни носивший фамилию Фет.
 Шеншин, Василий Никанорович (1784—1831) — российский командир эпохи наполеоновских войн.
 Шеншин, Владимир Николаевич — участник отечественной войны 1812 года, георгиевский кавалер (1816).
 Шеншин, Иван Иванович (1897—1944) — российский художник комиксов.
 Шеншин, Николай Васильевич (1827—1858) — видный общественный деятель, полковник, флигель-адъютант.
 Шеншин, Фёдор Матвеевич — генерал-майор, георгиевский кавалер (1794).

См. также 
 Шеншины — дворянский род.

Примечания